Marco Buratti – matematico e docente universitario italiano
Marco Buratti, detto l'Alligatore – personaggio letterario crato da Massimo Carlotto